Schtepa ist der Familienname folgender Personen:

 Kostjantyn Schtepa (1896–1958), ukrainisch-sowjetischer und amerikanischer Historiker und Universitätsrektor
 Michail Alexandrowitsch Schtepa (* 2003), russischer Fußballspieler
 Nelja Schtepa (* 1962), ukrainische Politikerin